Панова́ — народна назва красолі великої.

 Панова Віра Федорівна (1905—1973) — російська радянська письменниця.  
 Панова Олександра Петрівна (1899-1981) — радянська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР.
 Панова Олена Вікторівна (1977) — російська актриса театру і кіно, лауреат Державної премії Росії (2001)
 Панова Тетяна Юріївна (нар. 1976) — колишня російська тенісистка. 
 Панова Яна Василівна (нар. 1980) — киргизька борчиня вільного стилю.

Панова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Панова — присілок, Тобольський район, Тюменська область

Див. також 
 Панов

Примітки 

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ